Mokaiesh — французская рок-группа, основанная певцом .

Участники 
 Cyril Mokaiesh — вокал, автор песен
 Jan Pham Huu Tri — гитара, автор песен
 Alban Seillé — бас
 Eric Langlois — ударные

Дискография 
 2007 — дебютный коммерческий релиз 5 синглов
 2008 — Mokaiesh (первый полнометражный альбом)
 2010 — сингл Communiste
 2011 — Du Rouge Et Des Passions (Solo by Cyril Mokaiesh)

Примечания

Ссылки 
 official website of Mokaiesh
 Mokaiesh on myspace
 Mokaiesh on youtube
 Mokaiesh on dailymotion
 Mokaiesh on twitter
 Mokaiesh on Universal Music France

Рок-группы Франции
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году